

Володарка — селище, Максатіхинський район, Тверська область
 Володарка — село, Топчихинський район, Алтайський край

Володарка — селище міського типу, районний центр, Київська область
 Володарка — колишня назва села Левковичі Поліського району, Київської області

 Волода́рка — розмовна назва слідчого ізолятора № 1 у Мінську, Білорусь